Caspian instrumentális post-rock együttes
 Caspian település az USA Michigan államában
 Caspian A Hegylakó televíziós sorozat egyik szereplője